И́мре Штейндль (; ,  — , ) — венгерский архитектор. Получил образование в Техническом университете в Будапеште и венской Академии художеств. Член Венгерской академии наук. Специализировался на готической архитектуре и широко использовал свои познания в собственных работах, в частности, в проекте здания венгерского парламента. По проекту Имре Штейндля в 1870—1875 годах была построена Новая ратуша объединённого Будапешта.

Главное творение архитектора — здание парламента Венгрии, построенное в период с 1885 по 1904 годы. Имре Штейндль не дожил пяти недель до торжественного открытия своего детища, которое состоялось в 1902 году (до 1904 года продолжались отделочные работы). Похоронен он на кладбище Керепеши в Будапеште.

Примечания

Ссылки 
  Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 

Архитекторы Венгрии
Члены Венгерской академии наук
Похороненные на кладбище Керепеши
Выпускники Венской академии искусств
Архитекторы Будапешта